Татабанья:

 Татабанья — город на северо-западе Венгрии, административный центр медье Комаром-Эстергом.
 «Татабанья» — венгерский футбольный клуб из одноимённого города.